(ordre alphabétique)
 Ivar Aasen (1813-1896), linguiste et écrivain norvégien ;
 John Aasen (1890-1938), acteur américain de cinéma muet ;
 Morten Aasen (1957-), cavalier norvégien de saut d’obstacles ;
 Otto Aasen (1894-1983), sauteur à ski norvégien ;

nom composé
 Mats Zuccarello Aasen (1987-), joueur de hockey sur glace norvégien.